Universal Studios Theme Parks Adventure (ユニバーサル — スタジオ — 日本 Yunibāsaru sutajio tēma kōen adobenchā?) — видеоигра 2001 года, разработанная компанией Kemco для Nintendo GameCube.

Мини-игры 
 Animation Celebration — во время разговора с дятлом Вуди Вудпекером игрок выбирает игру или уровень.
 The Universal Studios Quiz — игра на знание сюжета фильмов студии. Пройдя эту мини-игру откроются два скрытых уровня. Ответив на все вопросы, игрок также получает Красную марку ().
 15 Puzzle — игрок должен собрать паззл на основе картинке, изображённой в верхнем правом углу за наименьшее количество действий. Для игры предусмотрено три различных параметра паззла — 3x3, 4x4 и 5x5.
 Concentration — игрок должен найти пару одинаковых картинок за наименьшее количество попыток и в кратчайший срок.

Уровни 
Игрок принимает участие в аттракционах, созданных по мотивам известных фильмов студии:

 Назад в будущее ()
 Обратная тяга (, 1991)
 E.T. — Инопланетянин ()
 Челюсти ()
 Парк Юрского периода ()
 Водный мир ()
 Дикий, дикий Вест ()

Отзывы 
В основном, игра получила негативные отзывы. Сайт IGN присвоил ей 3 балла из 10, а в рецензии отмечается ужасная графика и скучный сюжет ().

Компьютерные игры по вселенной «Назад в будущее»
Челюсти
Аркады
Компьютерные игры 2001 года
Игры для GameCube